Quandt (achternaam)
Quandt (familie), Duitse familie van industrielen